Baljuwschap Delfland, een voormalig baljuwschap behorend tot het graafschap Holland
 Midden-Delfland, een gemeente in Zuid-Holland
 Golfbaan Delfland, een Nederlandse golfbaan in het recreatiegebied Midden Delfland
 Delfland (streek), een landstreek in Zuid-Holland met Delft als centrum
 Hoogheemraadschap van Delfland, een waterschap, met bestuurszetel in het gemeentelandhuis te Delft
 GGZ Delfland, een regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg, met hoofdzetel in Delft